Серена Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Яна Чепелова, припинивши її 15-матчеву переможну серію на цьому турнірі і 28-матчеву серію на глиняних кортах.

Андреа Петкович виграла титул, у фіналі перемігши Чепелову з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Серена Вільямс (2 коло)
  Єлена Янкович (чвертьфінал)
  Сара Еррані (чвертьфінал)
  Сабіне Лісіцкі (3 коло)
  Слоун Стівенс (2 коло)
  Ежені Бушар (півфінал)
  Саманта Стосур (3 коло)
  Сорана Кирстя (2 коло)
 
  Луціє Шафарова (чвертьфінал)
  Марія Кириленко (1 коло)
  Вінус Вільямс (3 коло)
  Даніела Гантухова (чвертьфінал)
  Олена Весніна (3 коло)
  '''Андреа Петкович (переможниця)
  Медісон Кіз (2 коло)
  Чжан Шуай ''(2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Family Circle Cup
2014